

Astronomia
7346 Boulanger – asteroide
Boulanger – cratere sulla superficie di Venere

Persone
Daniel Boulanger – scrittore, drammaturgo, poeta, attore e sceneggiatore francese
Émile Boulanger – farmacista francese
Georges Boulanger – generale e politico francese
Georges Boulanger – violinista e compositore, occasionalmente attore
Gustave Boulanger – pittore francese
Jean Boulanger – pittore francese
Jean-Nicolas Boulanger – argentiere francese
Lili Boulanger – compositrice francese
Louis Boulanger – pittore, litografo e illustratore francese
Nadia Boulanger – organista, compositrice, direttrice d'orchestra e insegnante di musica francese
Nicolas-Antoine Boulanger – ingegnere e filosofo francese

Pagine correlate
Pierre Boulanger